Poco (zespół) – amerykański zespół country rockowy założony w 1968 roku.
 Poco (muzyka) – określenie w notacji muzycznej kwalifikator oznacza „trochę”.
 POCO (przedsiębiorstwo) – chińska spółka produkująca smartfony.
 POCO C++ – zbiór bibliotek open-source dla aplikacji sieciowych, napisanych C++.
 PoCo (Port Coquitlam) – potoczna nazwa kanadyjskiego miasta.
 Poco-poco – tradycyjny taniec indonezyjski Ambończyków pochodzącego z wyspy Ambon w regionie Maluku.

Zobacz też